Vico kan syfta på

Personer 
 Enea Vico (1523–567), italiensk bildkonstnär (kopparstickare)
 Giambattista Vico (1668–1744), italiensk historiker och filosof 
 Francesco de Vico (180–1848), italiensk astronaut och jesuit

Platser

Frankrike 

 Vico, Corse-du-Sud, departementet Corse-du-Sud i regionen Korsika,

Italien 

 Vico (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Napoli, 
 Vico (ort i Italien, Kalabrien), Provincia di Cosenza, 

Robotskapade Italienförgreningar